

Села:
 Маринівка — Донецька область, Покровський район
 Маринівка — Донецька область, Горлівський район
 Маринівка — Житомирська область, Звягельський район
 Маринівка — Запорізька область, Бердянський район, Приморська міська громада
 Маринівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Маринівка — Луганська область, Старобільський район
 Маринівка — Одеська область, Одеський район

Пункт пропуску:
 Маринівка — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією

Див. також 
 Маринове